|}
Die Trans-Aral-Eisenbahn ist eine Eisenbahnstrecke, die vom südlichen Russland aus nach Südosten durch Kasachstan nach Usbekistan führt. Sie ist etwa 1900 km lang und als Breitspurbahn von 1520 mm Spurweite ausgeführt. Die Bahnstrecke verbindet die Transsibirische Eisenbahn in der südrussischen Stadt Orenburg mit dem namensgebenden ehemaligen Aralsee in Kasachstan und führt weiter nach Süden zur usbekischen Hauptstadt Taschkent. Die Strecke ist Teil der eurasischen Kontinentalbrücke zwischen Europa und China.

Geschichte 

Bereits 1874 bestanden Pläne, die Strecke zu errichten. Aber erst im Herbst 1900 begannen die Bauarbeiten, gleichzeitig von beiden Enden aus. Die Strecke wurde 1906 fertiggestellt und verband Orenburg mit Taschkent, die beide damals zum russischen Zarenreich gehörten. 1910 wurde eine detaillierte Beschreibung der Bauarbeiten veröffentlicht.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war dies die einzige Eisenbahnverbindung zwischen dem europäischen Teil Russlands und Zentralasien. Nach der Russischen Revolution 1917 unterbrachen Kosaken unter dem Kommando von Alexander Dutow die Bahnstrecke. Diese Unterbrechung und der erzwungene Baumwollanbau führten in Turkestan zum einen zu einer verheerenden Hungersnot, zum anderen dazu, dass Taschkent eine gewisse Autonomie von Moskau erreichte.

Verlauf 
Die Strecke beginnt in Orenburg, führt in südlicher Richtung nach ca. 150 km über die russisch-kasachische Grenze und verbindet in Kasachstan die Städte Aqtöbe, Aral, Baikonur (Kosmodrom), Qysylorda und Türkistan. Dabei folgt sie über weite Strecken dem Fluss Syrdarja. In Arys hat sie Anschluss an die nach Osten abzweigende Turkestan-Sibirische Eisenbahn, die über Schymkent, Taras und Almaty in Richtung Ostkasachstan, China (Korgas) bzw. Süd-Sibirien (Barnaul, Nowosibirsk) verbindet. Die Strecke endet kurz nach Überschreiten der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan in Taschkent.

Literatur 
 Peter Hopkirk: Setting the East ablaze: Lenin’s dream of an empire in Asia. John Murray, London 1984.
 Н.П.Лагутина, Т.Ю. Набокова, Т.П. Филатова: Атлас Железные Дороги. Omsk 2010, S. 48, 86, 84.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kasachstan
Bahnstrecke in Russland
Bahnstrecke in Usbekistan